

Cinema 
Last Train Home – film del 2009 diretto da Lixin Fan

Musica 
Last Train Home – brano musicale di Pat Metheny Group del 1987
Last Train Home – singolo dei Lostprophets del 2004
Last Train Home EP – EP di Ryan Star del 2009
Last Train Home – album dei Foghat del 2010
Last Train Home – singolo di John Mayer del 2021